Октобарски рејон је појам који може да се односи на неки од следећих рејона бившег Совјетског Савеза:

Бјелорусија 
 Октобарски рејон (Гомељска област)
 Октобарски рејон (Витебск)
 Октобарски рејон (Гродно)
 Октобарски рејон (Минск)
 Октобарски рејон (Могиљов)

Казахстан 
 Октобарски рејон (Караганда)

Русија 
 Октобарски рејон (Амурска област)
 Октобарски рејон (Волгоградска област)
 Октобарски рејон (Јеврејска аутономна област)
 Октобарски рејон (Калмикија)
 Октобарски рејон (Костромска област)
 Октобарски рејон (Курска област)
 Октобарски рејон (Оренбуршка област)
 Октобарски рејон (Пермска Покрајина)
 Октобарски рејон (Приморска Покрајина)
 Октобарски рејон (Ростовска област)
 Октобарски рејон (Ханти-Мансија)
 Октобарски рејон (Чељабинска област)

Градски окрузи 
 Октобарски рејон (Барнаул)
 Октобарски рејон (Владимир)
 Октобарски рејон (Грозни)
 Октобарски рејон (Јекатеринбург)
 Октобарски рејон (Иваново)
 Октобарски рејон (Ижевск)
 Октобарски рејон (Иркутск)
 Октобарски рејон (Киров)
 Октобарски рејон (Краснојарск)
 Октобарски рејон (Москва)
 Октобарски рејон (Новосибирск)
 Октобарски рејон (Орск)
 Октобарски рејон (Пенза)
 Октобарски рејон (Петропавловск Камчатски)
 Октобарски рејон (Ростов на Дону)
 Октобарски рејон (Самара)
 Октобарски рејон (Саранск)
 Октобарски рејон (Саратов)
 Октобарски рејон (Ставрополь)
 Октобарски рејон (Тамбов)
 Октобарски рејон (Томск)
 Октобарски рејон (Улан Уде)
 Октобарски рејон (Уфа)

Види још 
 Октобарска револуција
 Октобарска област